„Белото циганче” је југословенска телевизијска серија снимљена 1984. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Илија Џувалековски || Баба Мулон (7 еп. 1984)
|-
|Снежана Стамеска || Аза (7 еп. 1984)
|-
|Кирил Андоновски || Рамо (7 еп. 1984)
|-
|Крсте Јовановски || Базел (7 еп. 1984)
|-
|Рубенс Муратовски || Таруно (7 еп. 1984)
|-
|Анета Дурчевска || Насиха (7 еп. 1984)
|-
|Христос Поповски || Исо (7 еп. 1984)
|-
|Трајче Иваноски || (4 еп. 1984)
|-
|Игор Маџиров || (4 еп. 1984)
|-
|Петре Арсовски || (3 еп. 1984)
|-
|Салаетин Билал || (3 еп. 1984)
|-
|Зора Георгиева || (3 еп. 1984)
|-
|Стојан Гогов || (3 еп. 1984)
|-
|Игор Јовановски || (3 еп. 1984)
|-
|Иван Јовановски || (3 еп. 1984)
|-
|Димитар Вандески || (3 еп. 1984)
|-
|Михајло Трендафиловски || Рапус (2 еп. 1984)
|-
|Ерзана Бериша || Ресмија (2 еп. 1984)
|-
|Џемаил Максут || Демир (2 еп. 1984)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Александар Димов || (2 еп. 1984)
|-
|Љубица Гојковић || (2 еп. 1984)
|-
|Душан Костовски || (2 еп. 1984)
|-
|Јовица Михајловски || (2 еп. 1984)
|-
|Анастас Миша || (2 еп. 1984)
|-
|Нада Гешовска || (1 еп. 1984)
|-
|Митко Апостоловски || (1 еп. 1984)
|-
|Елхаме Билал || (1 еп. 1984)
|-
|Панче Босиљанов || (1 еп. 1984)
|-
|Благоја Чоревски || (1 еп. 1984)
|-
|Драгиша Димитриевски || (1 еп. 1984)
|-
|Душко Ђорђиоски || (1 еп. 1984)
|-
|Момир Христовски || (1 еп. 1984)
|-
|Мустафа Јашар || (1 еп. 1984)
|-
|Ђорђи Колозов || (1 еп. 1984)
|-
|Шенка Колозова || (1 еп. 1984)
|-
|Здраве Костовски || (1 еп. 1984)
|-
|Илија Милчин || (1 еп. 1984)
|-
|Живко Пешевски || (1 еп. 1984)
|-
|Љуба Пиперевска || (1 еп. 1984)
|-
|Абдурахман Рахман || (1 еп. 1984)
|-
|Благоја Спиркоски Џумерко || (1 еп. 1984)
|-
|Гонча Томова || (1 еп. 1984)
|-
|Томе Витанов || (1 еп. 1984)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије